Adoração
Adoração Eucarística
Adoração (álbum de André Valadão)
Adoração (álbum de PG)
Adoração (pentecostalismo)

Veja também 
Minha Adoração
Idolatria

Desambiguação